Il campionato di Serie A2 di pallacanestro maschile 1977-1978 è stato il quarto dall'ultima riforma dei campionati, vede al via 12 squadre, le prime 2 classificate sono promosse alla Serie A/1 e partecipano alla poule scudetto incontrando in un girone all'italiana a 4 le prime 6 classificate della A/1. Le altre 6 della A/1 con le altre 10 di Serie A/2 partecipano a 2 gironi di classificazione composti da 8 squadre. Le prime 3 classificate dei gironi di classificazione vanno in A/1, le ultime retrocedono in Serie B.

Stagione Regolare

Risultati

Classifica

Poule Classificazione A

Risultati

Classifica

Poule Classificazione B

Risultati

Classifica

Spareggio promozione

Spareggio retrocessione

Note
 Il Basket Mestre e la Superga Alessandria si fonderanno in un'unica società
 L'Emerson Genova sposterà la sua sede a Novara

Collegamenti esterni
 
 
 
 

Pallacanestro nel 1977
Pallacanestro nel 1978
1977-1978